Die Georgia’s Rome Tennis Open 2021 waren ein Tennisturnier für Damen in Rome, Georgia. Das Hartplatzturnier war Teil der ITF Women’s World Tennis Tour 2021 und fand vom 25. bis 31. Januar 2021 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Georgia’s Rome Tennis Open 2021 fand am 25. und 26. Januar 2021 statt. Ausgespielt wurden acht Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.
Folgende Spielerinnen hatten sich für den Hauptbewerb qualifiziert:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan auf der ITF-Homepage

ITF Women’s World Tennis Tour 2021
Tennisturnier in Rome (Georgia)